Gathimba ist der Familienname der folgenden Personen:
 Gideon Gathimba (* 1980), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Samuel Gathimba (* 1987), kenianischer Geher